Maiocca ima više značenja:
 Maiocca, Lodi
 Maiocca, Milano